До́йна:
 Дойна () — молдавская и румынская лирическая народная песня.
 Дойна — румынское женское имя.
 Дойна — сорт винограда, выведенный научно-производственным объединением по виноградарству «Виерул» и Кишиневским сельскохозяйственным институтом.
 «Дойна» — молдавская хоровая капелла.
 «Дойна» — песня Надежды Чепраги, за которую она получила звание лауреата и Золотую медаль в конкурсе фолк-музыки.
 Дойна — улица в Кишинёве, а также неофициальное название городского кладбища, находящегося на этой улице. В определённом контексте слово «дойна» может служить эвфемизмом слову «смерть» (напр., «пора на Дойну» = «пора умирать»).
 «Дойна» — название стихотворений Джордже Кошбука и Михая Эминеску.
 «Дойна» — сборник произведений еврейского поэта Михаила Пинчевского, изданный в 1960 году.
 «Дойна» — марка сигарет Кишинёвского табачного комбината.
 Дойна — село в Кагульском районе Молдавии.
 Дойна — село в румынском жудеце Ботошани.
 Дойна — село в румынском жудеце Нямц.
 Дойна () — посёлок () в Германии, в федеральной земле Тюрингия.

См. также 
 Дайна